Spojení The Royals označuje několik naprosto rozdílných věcí:

Politika 
 britské označení pro Britskou královskou rodinu

Hudba 
 The Royals (skupina) – jamajská reggae hudební skupina
 The Royals – původní název bývalé kapely The Midnighters

Sport 
 Reading FC – anglický fotbalový tým
 Kansas City Royals – americký baseballový tým hrající Major Baseball League